Plaats in Indonesië
 Semut (Wonokerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Semut (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java